Nyakararo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyakararo (periodiskt vattendrag), Makamba, 
 Nyakararo (vattendrag), Gitega, 

Robotskapade Burundiförgreningar